«Куку́шечка», «Дзе́гузите» () — детская вокальная поп-группа, основанная в 1971 году при Латвийском радио. Одна из самых популярных детских вокальных поп-групп Латвии. С 1981 года ансамбль «Кукушечка» тесно сотрудничает с композитором Раймондом Паулсом. Самые известные композиции: «Золотая свадьба» (), «Кашалотик» (), «Алфавит». Ансамбль исполняет произведения на семи языках, было выпущено 10 компакт-дисков.

С 1973 года руководителем ансамбля была Дайле Мартинсоне. В ансамбле участвуют дети от трёх до 13 лет. Ансамбль «Дзегузите» исполнял произведения совместно с Виестурсом Янсонсом, В. Фриденбергом, К. Буймейстарсом, Г. Калныньшем, М. Еглинсом, Ф. Стаде и др.

Примечания

Ссылки 
 На сайте raimondspauls.lv
 На сайте Латвийского радио
 K. Zaviļeiskis. «Dzeguzīte» — zīmols, ko zina visi («Кукушечка» — бренд, который знают все) / tvnet.lv, 1 апреля 2011
 Наш духовный мир / Журнал «Здоровье», № 88/2

Поп-группы СССР
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1971 году
Детские музыкальные коллективы